Die Macht und ihr Preis ist der Titel folgender Filme:

 Die Macht und ihr Preis (1956), US-amerikanischer Film von Henry Koster 
 Die Macht und ihr Preis (1976), italienisch-französischer Film von Francesco Rosi
 Polizeiruf 110: Die Macht und ihr Preis, deutscher Fernsehfilm von Hans-Erich Viet (2000)